Jméno a příjmení Karel Raška nosí více osobností:

 Karel Raška (epidemiolog) (1909–1987) – český lékař, epidemiolog, otec imunologa Karla Rašky
 Karel Raška (virolog) (* 1939) – česko-americký lékař, molekulární virolog a genetik, imunolog a imunopatolog
 Karel Raška (tanečník) (1914-1972) - český tanečník, baletní mistr a zpěvák

Související články
 Raška